Het seizoen 1996/97 van de zondag Hoofdklasse C ging van start op 8 september 1996, de laatste speelronde was op 18 mei 1997. De zondag Hoofdklasse C is sinds dit seizoen een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. Door herstructurering binnen het amateurvoetbal zijn sinds het seizoen 1996/97 de regio's voor de Hoofdklasse opnieuw verdeeld. Deze regio's zijn eveneens gelijk aan de nieuw opgerichte zaterdag Hoofdklassen.
Hoofdklasse C zal vanaf dit seizoen 14 clubs bevatten uit de noordelijke en oostelijke gebieden van Nederland. Voorheen zaten deze clubs in de Hoofdklasse B.

Teams

Ranglijst

Stand 

* SV Babberich kreeg 2 punten in mindering

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Competitievoetbal 1996/97